Musical da autoria de Paulo Taful e de Hugo Janota.

Relata a vida e obra de Amália.

Estreou em Cabriz-Sintra no dia 6 de Outubro de 2007, data da morte da diva portuguesa.

Ficha Técnica 

Encenação - Paulo Taful

Musicos - Hugo Janota e Miguel Bahuto

Interpretação - Companhia de Teatro da ACSR de Cabriz

Representações 

Depois de vários meses de representações em Cabriz, este musical foi representado também em:

 Auditório Municipal António Silva no Cacém
 Casa de Cultura Jaime Lobo e Silva na Ericeira
 Sociedade Filarmónica e Recreativa de Pêro Pinheiro

Completou em 11 de Outubro de 2008, um ano de representações. Sendo esta efeméride assinalada com um espectáculo e com o descerrar de uma placa na Associação de Cabriz.

Ligações externas
Página oficial do espectáculo

Musicais de 2007